Harjosari (Bawen)
 Harjosari (Doro)
 Harjosari (Karangpandan)
 Harjosari (Sukajadi)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing